

Солтілло — місто, штат Індіана
 Солтілло — місто, штат Міссісіпі
 Солтілло — місто, штат Пенсільванія
 Солтілло — місто, штат Теннессі

Див. також 
 Сальтільйо